Akihiro Nishimura ist der Name folgender Personen:

* Akihiro Nishimura (Fußballspieler) (* 1958), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Akihiro Nishimura (Politiker) (* 1960), japanischer Politiker (LDP)